Яковлев, Василий:
 Яковлев, Василий Абрамович (первая половина XIX века) — хозяйственник, руководил всеми работами по добыче, первоначальной обработке и транспортировке монолитов для изготовления Александровской колонны.
 Яковлев, Василий Афанасьевич (1920—1991) — советский партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 Яковлев, Василий Данилович (1909—1980) — советский военачальник, вице-адмирал.
 Яковлев, Василий Евграфович (1839—1908) — русский энтомолог.
 Яковлев, Василий Ленинитович (род. 1972) — украинский трековый и шоссейный велогонщик.
 Яковлев, Василий Михайлович (?—1891) — русский агроном.
 Яковлев, Василий Нестерович (1916—1997) — командир взвода артиллерийской батареи, Герой Советского Союза.
 Яковлев, Василий Никитович (1926—2013) — приднестровский государственный, политический и общественный деятель.
 
 Яковлев, Василий Семёнович (Далан; 1928—1996) — народный писатель Республики Саха (Якутия).
 Яковлев, Василий Семёнович (?—?) — архитектор Кремлёвской экспедиции, Курский губернский архитектор.
 Яковлев, Василий Терентьевич (1899—1950) — советский разведчик, генерал-майор.
 Яковлев, Василий Фёдорович (1901—1971) — полковник, Герой Советского Союза.
 Яковлев, Василий Яковлевич (Богучарский; 1860—1915) — писатель, историк политических движений конца XIX века.